gromada Radlin (powiat kielecki)
 gromada Radlin (powiat rybnicki) (rybnicki/wodzisławski)